Anna av Österrike eller Anna av Habsburg kan syfta på bland andra:
 Anna av Österrike (1432–1462), hertiginna av Luxemburg och lantgrevinna av Thüringen, dotter till den tysk-romerske kungen Albrekt II
 Anna av Österrike (1528–1590), hertiginna av Bayern, dotter till kejsar Ferdinand I
 Anna av Österrike (1549–1580), drottning av Spanien, dotter till kejsar Maximilian II
 Anna av Österrike (1573–1598), drottning av Sverige och Polen-Litauen, dotter till ärkehertig Karl II
 Anna av Österrike (1585–1618), tysk-romersk kejsarinna, dotter till ärkehertig Ferdinand II
 Anna av Österrike (1601–1666), drottning av Frankrike, dotter till kung Filip III

Se även 

 Maria Anna av Österrike